∆ peut faire référence à :
 la lettre grecque delta ;
 un opérateur de la différence symétrique dans la théorie des ensembles ;
 un opérateur laplacien en mathématiques ;
 un opérateur d’incrémentation en mathématiques ;
 un symbole de l’élément postiche en linguistique ;
 alt-J, un groupe de musique britannique, dont le nom est un raccourci clavier pour ∆.